Gaetano Berardi (Sorengo, 21 de agosto de 1988) é um futebolista profissional suíço, defensor, que está sem clube.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Leeds United F.C.
Futebolistas do Football Club Sion
Naturais de Sorengo